Miejscowości w Polsce:
 Sierzputy Młode
 Sierzputy Zagajne
 Sierzputy-Marki